Downhill peut désigner :

Culture 
 Downhill,  film d'Alfred Hitchcock sorti en 1927 ;
 Downhill, film américain réalisé par Nat Faxon et Jim Rash, commercialisé en 2020.

Sport 
En sport, le terme  (anglicisme, littéralement « descente de colline ») peut désigner :

 la descente VTT, discipline du cyclisme
 la descente en skateboard
 la descente en ski alpin
 la descente en arapao (trottinette)